Die Abkürzung RStV bezeichnet:
 den Rundfunkstaatsvertrag
 die Rinteln-Stadthagener Verkehrs GmbH

RSTV